El término piqueta puede hacer referencia a:

Piqueta, a un pico con el extremo estrecho y alargado
Piqueta, piolet, herramienta de montañismo